Плавциан (Plautianus) e име на:

 Гай Фулвий Плавциан (* 130 г.), дядо на Фулвия Плавцила
 Гай Фулвий Плавциан, преториански префект 197 г., консул 203 г.; тъст на император Каракала

Други:

 Луций Плавций Октавиан (90 – 150), благородник от Лептис Магна, съпруг на Аквилия Блезила, баща на Плавция Октавила и прадядо на Септимий Север
 Гай Фулвий Плавт Хортензиан, баща на Фулвия Плавцила
 Фулвия Плавцила, съпруга на наследника на трона Каракала
 Плавция Октавила (* 110 г.), дъщеря на Луций Плавций Октавиан, майка на Фулвия Пия и баба на Септимий Север